Camará é uma espécie de arbusto, amplamente disseminado no Brasil. Por Camará pode estar à procura de:
Lantana camara - espécime vegetal, também chamada cambará, camará-de-cheiro e outros.
Camará (Capoeira) - jogador, parceiro de capoeira, compadre.
azeitona-do-mato (Rapanea ferruginea) - arbusto conhecido no estado brasileiro de Minas Gerais por camará.

Ou ainda:
Barragem Camará - açude brasileiro na cidade brasileira de Areia (Paraíba).
Camará (Aquiraz) - distrito da cidade brasileira de Aquiraz (Ceará).
Camará(Itapajé) -distrito da cidade brasileira de Itapajé (Ceará)
Senador Camará - bairro da cidade brasileira do Rio de Janeiro.

Pessoas:
Otacílio de Carvalho Camará - político brasileiro.

Desambiguação